Соколянский — фамилия. Известные представители:

 Соколянский, Владимир Петрович (род. 1950) — авиаконструктор, почётный авиастроитель, лауреат премии имени А. Н. Туполева.
 Соколянский, Иван Афанасьевич (1889—1960) — советский дефектолог, специалист в области тифло- и сурдопедагогики.